Dominik Olejniczak – cestista polacco
 Janusz Olejniczak – pianista e attore polacco
 Stanisław Olejniczak – ex cestista polacco